Корабль пришельцев — неоднозначное название.
 Корабль пришельцев — советский художественный фильм 1985 года.
 Корабль пришельцев — вариант перевода названия американского фантастического фильма 1999 года «Alien cargo».